Николай Карасёв: Карасёв, Николай (?—?) — советский футболист («Металлург» Москва, 1940).
 Карасёв, Николай Алексеевич (род. 1939) — советский толкатель ядра.
 Карасёв, Николай Никитич (1601—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Карасёв, Николай Петрович (1937—1991) — советский футболист.
 Карасёв, Николай Трофимович (1923—1946) — полный кавалер ордена Славы.

Примечания